Леманис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Леманис, Андрей (род. 1969) — австралийский баскетбольный тренер.
 Леманис, Индрикис Кришьянович (1904—1960) — латышский советский писатель и журналист.

См. также 
 Леманс, Антони — голландский художник третьей четверти XVII века, мастер натюрмортов.
 Портус Леманис